Gail Benedetti e Françoise Dürr hanno battuto in finale Rosie Casals e Billie Jean King 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Rosie Casals /  Billie Jean King (finale)
 Margaret Court /  Judy Dalton (quarti di finale)

 Gail Benedetti /  Françoise Dürr (Campioni)
 Julie Heldman /  Virginia Wade (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1970